El nombre David Wise puede referirse a las siguientes personas:

David Wise, esquiador acrobático estadounidense;
David Wise, compositor británico de música para videojuegos.